Poletti ist der Familienname folgender Personen:

 Bérengère Poletti (* 1959), französische Politikerin
 Charles Poletti (1903–2002), US-amerikanischer Politiker
 Fabrizio Poletti (* 1943), italienischer Fußballspieler
 Felix Poletti (* 1965), Schweizer Skeletonpilot
 Giuliano Poletti (* 1951), italienischer Politiker
 Kurt Poletti (* 1960), Schweizer Bobsportler
 Rosette Poletti (* 1938), Schweizer Pflegeexpertin, Bildungswissenschaftlerin und Schriftstellerin 
 Syria Poletti (1917–1991), italienisch-argentinische Schriftstellerin
 Ugo Poletti (1914–1997), Erzbischof von Spoleto und Kardinal der römisch-katholischen Kirche